Als Binomialmodell wird bezeichnet:
 Ein diskretes Modell für die Aktienkursentwicklung, siehe Cox-Ross-Rubinstein-Modell
 Ein spezielles statistisches Modell, siehe Binomialmodell (Statistik)